Maryborough (Queensland), een stad in de Australische deelstaat Queensland
 Maryborough (Victoria), een stad in de Australische deelstaat Victoria